est une expression anglaise signifiant « le ravissement » ou l'enlèvement de l'église, il s'agit du " transport des  croyants vers le paradis avant la grande tribulation" . Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , drame de Michael Tolkin sorti en 1991 ;
 , titre original de La Fleur de l'âge, thriller de  sorti en 1965.
 "The Rapture" est le nom donné à l'évènement inconnu qui a conduit à la disparition mystérieuse de 2% de la population de la surface de la terre dans la série The Leftovers.

Musique

Groupe 

 , groupe de rock américain basé à New York.
 , groupe de doom metal finlandais.

Chanson 

 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;

 , single de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
 Rapture, chanson de Panorama Panama Town, opening de l'anime Juuni Taisen.

Album 

 The Rapture, album de  sorti le  ;

 , composition orchestrale de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 , second album studio de la chanteuse  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti en 1962 ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Jeu vidéo 
 Rapture, ville utopique et fictive où se passent les évènements de BioShock et BioShock 2. 
 Everybody's gone to the Rapture, un jeu vidéo sorti en 2015.

Références